Сандра Паньос Гарсия-Вилльямил (; 4 ноября 1992, Аликанте, Испания) — испанская футболистка, вратарь клуба «Барселона» и сборной Испании. Четырёхкратная обладательница Трофея Саморы.

Достижения

Командные 
«Барселона»
 Чемпионка Испании (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладательница Кубка Испании (5): 2017, 2018, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладательница Суперкубка Испании (3): 2019/20, 2021/22, 2022/23
 Победительница Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Обладательница Кубка Каталонии (4): 2016, 2017, 2018, 2019

Сборная Испании
 Чемпионка Европы (до 17): 2010
 Обладательница Кубка Алгарве: 2017
 Обладательница Кубка Кипра: 2018

Личные 
 Обладательница Трофея Саморы (4): 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Входит в символическую сборную сезона Лиги чемпионов УЕФА (5): 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Лучший вратарь сезона Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21

Примечания 

Футболистки Испании
Игроки женской сборной Испании по футболу
Игроки ЖФК «Леванте»
Игроки ЖФК «Барселона»